Василий Пахо́мов: Пахомов, Василий Васильевич (1882—?) — матрос флота, эсер, член Всероссийского учредительного собрания.
 Пахомов, Василий Никитич (1909—?) — советский оператор и режиссёр документального кино.